Герб Великого Новгорода
 Герб Нижнего Новгорода
 Герб Новгорода-Северского